Avarice – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Eclair American
Avarice – cortometraggio del 1917 diretto da E. Magnus Ingleton e Leslie T. Peacocke
Avarice – film del 2007 diretto da Glenn Payne
Avarice – cortometraggio del 2014 diretto da Scott McEntire